Бабков — русская фамилия. Имеет женскую форму . Известные носители:

 
 Бабков, Владимир Олегович (род. 1961) — российский переводчик англоязычной литературы.
 Бабков, Иван Фёдорович (1827—1905) — русский военный деятель, генерал от инфантерии. 
 Бабков, Лев Михайлович (род. 1946) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

См. также 
 Бобков